У́лица Арбу́зова — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Академика Арбузова — улица в Казани.
 Улица Арбузова — улица в Назарово.
 Улица Арбузова — улица в Новосибирске.